Sackträger steht für:

 Echte Sackträger, Familie der Schmetterlinge
 Sackträger als Hafenarbeiter, zum Stauen bzw. dem Be- und Entladen von Frachtschiffen, Schauerleute